Kirrberg puede referirse a:

 Kirrberg, una comuna francesa del departamento de Bajo Rin.
 Kirrberg, un distrito alemán de Homburg.